Островът на доктор Моро може да се отнася за:

 Островът на доктор Моро, роман на Хърбърт Уелс (1896)
 Островът на доктор Моро, филм на ужасите;
 Островът на доктор Моро, втора екранизация по романа;